История почты и почтовых марок Джибути, государства на северо-востоке Африки в районе Африканского рога со столицей в городе Джибути, включает период французского колониального управления этой территорией, в разное время называвшейся Джибути (1893—1902), Французским Берегом Сомали (1902—1967), Французской Территорией Афаров и Исса (1967—1977), и период независимости Джибути (с 1977).

Республика Джибути входит во Всемирный почтовый союз (с 1978).

Раннее развитие почты

Выпуски почтовых марок

Колониальный период

Первые марки 
Первые почтовые марки Джибути появились в 1894 году. До этого там были в обращении почтовые марки Обока с надпечатками и без них, после перевода французской администрации из Обока в Джибути.

Французский Берег Сомали 

В 1902 году почтовые марки Джибути сменили почтовые марки Французского Берега Сомали с надписью .

Французская Территория Афаров и Исса 
В июле 1967 года название территории было изменено на French Territory of the Afars and Issas (Французская Территория Афаров и Исса), и 21 августа 1967 года были выпущены первые почтовые марки, на которых было указано новое название.

Независимость 
Джибути обрела независимость от Франции под именем Республика Джибути 27 июня 1977 года. В этот же день были эмитированы первые почтовые марки новой республики.

См. также 
 История почты и почтовых марок Обока

Примечания

Литература 
 
 
 Джибути // Филателия СССР. — 1991. — № 7. — С. 60-61.
 Джибути // Филателия. — 2009. — № 3. — С. 28.

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 French Somali Coast timeline.
 http://www.zum.de/whkmla/region/eastafrica/cotedessomalis19391977.html
 1913 Log of Milanko Raitchevitch Archived here.